Ross Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ross Mountain (Alabama)	
 Ross Mountain (Pope County, Arkansas)	
 Ross Mountain (Scott County, Arkansas)	
 Ross Mountain (Kalifornien)	
 Ross Mountain (Somerset County, Maine)	
 Ross Mountain (York County, Maine)	
 Ross Mountain (New York)	
 Ross Mountain (Oregon)	
 Ross Mountain (South Carolina)	
 Ross Mountain (Grundy County, Tennessee)	
 Ross Mountain (Hardeman County, Tennessee)	
 Ross Mountain (Texas)